Сезон ФК «Дніпро» (Дніпропетровськ) 1973 — сезон футбольного клубу «Дніпро» у футбольних змаганнях СРСР.

Чемпіонат СРСР з футболу

Кубок СРСР з футболу

Ігри, голи 

 Старші тренери — Валерій Лобановський (до жовтня), Віктор Каневський.
 Тренери — Олександр Петрашевський, Анатолій Белолюбський.

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Українські футбольні клуби в сезоні 1973